Frans Smets (dirigent)
Frans Smets (journalist)